Война в Алжире:

 Алжирская война (1954—1962)
 Гражданская война в Алжире (1991—2002)